Ото VII или Отон VII (; Othon) може да се отнася за:

 Ото VII (Бавария), пфалцграф на Бавария (1180 – 1189)
 Ото VII (Текленбург), граф (1426 – 1450)
 Ото VII (Бранденбург), маркграф на Бранденбург от 1291 (1262 – 1297/1298)